Pilié ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Pilié (um 1789–1846), US-amerikanischer Maler, Zeichenlehrer, Architekt und Stadtvermesser in New Orleans
 Louis Henri Pilié (1820–1886), US-amerikanischer Architekt, Landschaftsarchitekt und Stadtvermesser in New Orleans